El término Violeta puede referirse a:

Nombre de pila 
 Violeta, nombre femenino.

Personas 
 Violeta Isfel (1985-), actriz mexicana.
 Violeta Parra (1917-1967), famosa folclorista chilena.
 Violeta Urtizberea (1985-), actriz argentina
 Violeta González (1995-), periodista paraguaya 
Consuelo Álvarez Pool (1867-1959), con el seudónimo de Violeta, escritora y feminista española. 
 José Luis Violeta (1941-2022), futbolista español.

Colores 
 Violeta, color intermedio entre el azul y el magenta.
 Luz Violeta, o violeta monocromático, luz de frecuencia superior a la azul y de aspecto visual igual al color violeta normal (mezcla de azul y magenta).

Reino vegetal 
 Violeta, planta herbácea del género Viola.
 Violeta chilena, planta iridácea del género Calydorea llamada también tahay.

Música, cine, televisión 
 Azul Violeta, agrupación mexicana de música rock formada en Guadalajara, Jalisco, hacia el final de la década de los años 80s.
 Violeta, título de la versión española de 1975 del álbum De Violeta Parra.

 Violeta, película de 1997.
 Violetas, película española de 2008 de Rafa Montesinos.
 Violeta se fue a los cielos (libro), biografía de Violeta Parra hecha por Ángel Parra en 2006.
 Violeta se fue a los cielos, película de Andrés Wood de 2011 sobre el libro anterior.
 Violeta se fue a los cielos (álbum), banda sonora de la película anterior.

 Violetta, telenovela de Disney Channel Latinoamérica.

 Violeta , Novela de la autora chilena Isabel Allende.

Otros usos 
 Violetas, caramelos típicos de Madrid (elaborados con esencias de violetas).